Roger la Honte (ou Roger-la-Honte) (1886), roman de Jules Mary ;
 Roger la Honte (), film d'Adrien Caillard d’après le roman éponyme ;
 Roger la Honte (), film de Jacques de Baroncelli d'après le roman éponyme ;
 Roger la Honte (), film de Gaston Roudès d’après le roman éponyme ;
 Roger la Honte (), film d'André Cayatte d’après le roman éponyme ;
 Roger la Honte (), film de Riccardo Freda d’après le roman éponyme.